

Codici 
 TOX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tobol'sk (Russia)
 tox – codice ISO 639-3 della lingua tobiana

Geografia 
 Tox – un comune francese situato nel dipartimento della Corsica settentrionale nella regione della Corsica

Informatica 
 Tox – Programma multipiattaforma per la messaggistica istantanea e le videochiamate